La parella francesa formada per Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut era defensora del títol, però Herbert va decidir no participar-hi en categoria de dobles en aquesta edició mentre que Mahut va participar-hi junt a Jürgen Melzer.

El tennista estatunidenc Mike Bryan va celebrar la seva setmana número 500 al capdavant del rànquing de dobles. Amb 41 anys va esdevenir el número 1 més veterà de la història del rànquing.

En aquesta edició es va produir la curiositat que les quatre parelles semifinalistes estaven formades per components del mateix país, fet que no es produïa des del Roland Garros 1972.

La parella alemanya formada per Kevin Krawietz i Andreas Mies van guanyar el seu primer títol de Grand Slam quan ni tan sols havien passat mai de tercera ronda. De fet, aquest era tot just el segon títol del seu palmarès. També van esdevenir la primera parella alemanya masculina en guanyar un títol de Grand Slam.

Caps de sèrie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (3a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (1a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinals)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (3a ronda)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (1a ronda)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (3a ronda)
  Henri Kontinen /  John Peers (3a ronda)

  Máximo González /  Horacio Zeballos (1a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarts de final)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarts de final)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (1a ronda)
  Nicolas Mahut /  Jürgen Melzer (2a ronda)
  Robin Haase /  Frederik Nielsen (3a ronda)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (1a ronda)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2019
Competicions tennístiques del 2019